Depression har flere betydninger:

Psykiatri og psykologi 
 Depression (psykisk) som psykisk sygdom.
 Depression (humør)

Økonomi 
 Depression (økonomi). En økonomisk tilbagegang (almindeligvis betegnet som en recession), der er særlig dyb og/eller langvarig.
 Den store depression i 1930'erne

Geologi 
 Depression (geologi)